Hatay peut désigner :

Toponymes

Hatay : province du Sud du pays dont la capitale est Antioche ;
 Hatay, la circonscription électorale de cette même province
 Hatay : une des variantes du nom de la ville d'Antioche ;
 Hatay : une station de la ligne 1 du métro d'Izmir.

Autre 

État du Hatay, un État éphémère créé à partir du sandjak d'Alexandrette en 1938

Homonymie de toponyme